Linn County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Linn County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 74000842
 Linn County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 99001254

weitere:
 Linn County Courthouse (Iowa)
 Linn County Courthouse (Oregon)